Seznam premiérů Číny může znamenat:
 Seznam premiérů Čínské republiky
 Seznam premiérů Čínské lidové republiky